Василий Ромодановский:
 Ромодановский, Василий Васильевич (ум. 1512) — князь, окольничий и воевода, старший из семи сыновей князя Василия Федоровича Стародубского.
 
 Ромодановский, Василий Иванович (1780—1830) — доктор медицины, писатель, профессор Московского университета.